Микинг () — английская фамилия.

Известные носители 
  (род. 1981) — американский баскетболист, чемпион Адриатической лиги в составе клуба «Хемофарм» (2005).
  (род. 1929) — новозеландский католический священник, епископ Крайстчерча (1987—1995).
 Микинг, Гарри (1894—1971) — канадский хоккеист.

См. также 
  (род. 1992) — британский футболист, обладатель Кубка Шотландии в составе клуба «Инвернесс Каледониан Тисл» (2015).